Вениамин Игоревич Таянович (, Уфа, Башкирская АССР) — советский спортсмен, пловец. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). Мастер спорта СССР международного класса (1987) по плаванию.

Биография 
Родился 6 апреля 1967 года в Уфе. В 2006 году окончил Уральский институт физической культуры в Челябинске.

Воспитанник уфимского ДЮСШ ДСО «Буревестник». В 1985—1992 годах выступал за спортивный клуб армии (Самара; тренер Г. Г. Турецкий).

С 1999 года тренер по плаванию в Специализированной детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва №18 по плаванию в Уфе.

В 2014 году основал свою школу плавания в Уфе.

Спортивные достижения 
 Чемпион мира и летних Олимпийских игр в Барселоне (1992 — в эстафете 4x200 м)
 Чемпион Европы (1991 — в эстафетах 4×100 м и 4×200 м)
 Чемпион СССР (1985 — в эстафете 4×200 м, 1989-90 — в плавании на 200 м)
 Чемпион СНГ (1992 — в эстафете 4×200 м)
 Чемпион и серебряный призёр Спартакиады народов СССР на 100 и 200 м (1991)
 Серебряный призёр чемпионата мира в эстафетах 4×100 и 4×200 м (1991)
 3-кратный серебряный призёр Игр доброй воли (1986 — в эстафете 4×200 м, 1990 — в эстафетах 4×100 м и 4×200 м)
 Победитель Международных соревнований в Таллине и 2-й призёр матча СССР-США в плавании на 200 м (1989)

Ссылки 
 Вениамин Игоревич Таянович
 Энциклопедия Башкирии
 Большая биографическая энциклопедия

Пловцы СССР
Пловцы России
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы СССР по плаванию
Выпускники Уральского университета физической культуры